Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier I, se dispute du 4 au .

Daniela Hantuchová remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer la jeune Daniela Hantuchová, tombeuse de Justine Henin en huitièmes de finale. À la conclusion, elle dispose en deux sets de Martina Hingis, enregistrant là le tout premier succès de sa carrière.

La favorite, Kim Clijsters, est éliminée dès le  par la Française Nathalie Dechy.

Lisa Raymond et Rennae Stubbs, têtes de série numéro un, remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2002)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Indian Wells
Sport en Californie en 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Sport en mars 2002